El término Lola puede referirse a:

Nombre 
 Lola, hipocorístico de los nombres propios femeninos Dolores (nombre) y Manuela.

Personajes 
 Lola Flores "La Lola de España" (1923 - 1995), una folclórica flamenca.
 Milan Smiljanić "Lola" (1986-), un futbolista serbio.

Cine y televisión 
 Lola (película de 1961), dirigida por Jacques Demy.
 Lola (película de 1970), originalmente titulada Twinky, dirigida por Richard Donner.
 Lola (película de 1981), dirigida por Rainer Werner Fassbinder.
 Lola (película de 1986), dirigida por Bigas Luna.
 Lola (película de 1989), dirigida por María Novaro.
 Lola (película de 2007), dirigida por Miguel Hermoso.
 Lola (telenovela) (2007), telenovela chilena emitida por Canal 13.
 Lola, érase una vez (2007), telenovela mexicana.
 Lola Bunny, personaje de Warner Bros
 Lola Loud,personaje de the loud house

Historieta 
 Lola (historieta de Iñigo), serie de historietas de Iñigo.

Música 
 Lola (canción), canción del grupo The Kinks.
 Lola (canción de Los Brincos), canción del grupo Los Brincos.
 Lola (canción), canción del rapero El Chojin.
 La Lola (canción), canción del grupo Café Quijano.
 Lola (canción de Pastora), primer sencillo del grupo español Pastora.
 Lola (canción de Cicatriz), canción de la banda vitoriana Cicatriz.
 Lola (canción de Miki González), canción de Miki González.
 Lola (canción de Iggy Azalea), canción de la rapera australiana Iggy Azalea y la cantante británica Alice Chater.

Automovilismo 
 Lola Racing Cars (o Lola Cars International), compañía de automóviles de competición.

Mitología 
 Lola (mitología), leyenda del norte de Chile.
 Lola (Cuba), expresión y leyenda popular cubana.

Toponimia 
 Lola (Angola), comuna del municipio de Bibala en la provincia de Namibe, en el suroeste de Angola.

Videojuegos 
 Lola Pop, personaje de ARMS